Statistika Maltese Premier League v sezoně 1935/36.

Přehled 
Hrály tři týmy a šampionem se stala Sliema Wanderers FC.

Tabulka

Reference 

Maltese Premier League
Fotbal v Evropě v roce 1935
Fotbal v Evropě v roce 1936